Moyenneville puede referirse a: 

 Moyenneville, comuna francesa situada en Oise.
 Moyenneville, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Moyenneville, comuna francesa situada en Somme.